Семен Юхимович Лизогуб
Семен Семенович Лизогуб